160. saroški cikel za lunine mrke se dogaja na Luninem dvižnem vozlu. Mrki so med sabo oddaljeni 18 let ter 11 in 1/3 dni. Vsebuje 72 dogodkov.

Ta lunin saros je povezan s 167. sončevim sarosom.

Glej tudi 

 Seznami luninih mrkov
 Seznam luninih sarosov

Sklici

Zunanje povezave 

 www.hermit.org: Saros 160

Lunini sarosi